Косоротов — фамилия:
 Косоротов, Александр Иванович (1868—1912) — драматург, прозаик, публицист.
 Косоротов, Валентин Николаевич (1930—1974) — марийский советский писатель, переводчик, журналист, редактор, педагог, член Союза писателей СССР.
 Косоротов, Василий Емельянович (1871—1957) — участник революционного движения в России, большевик-депутат III Государственной думы.
 Косоротов, Дмитрий Петрович (1856—1920) — русский врач, судебный медик.
 
 Косоротов, Фёдор Иванович — русский агроном.